Hohenfels (Baden-Württemberg), een gemeente in Duitsland
 Hohenfels (Opper-Palts), een gemeente in de Duitse deelstaat Beieren
 Hohenfels-Essingen, een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts